Влача () — село и одноимённая община в районе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1349 года.

География 
Село расположено в южной части края, на левом берегу реки Топли, при автодороге . Абсолютная высота — 188 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 4,25 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Влачи составляла 232 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии